Einhänder steht für:
 Einhänder (Computerspiel), ein japanischer „scrolling shooter“
 Einhänder, siehe Händigkeit
 einhändig geführte Schwerter, im Gegensatz zum Zweihänder